Парменовка — название населённых пунктов в России:

 Парменовка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Парменовка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.